CGA est un sigle qui peut faire référence à :
 Contrôle général des armées ;
 Confédération générale de l'agriculture ;
 Color Graphics Adapter ;
 Column grid array ;
 Centre de gestion agréé ;
 Coordination des groupes anarchistes ;
 comptable général accrédité (comptable général licencié) ;
 , un gène situé sur le chromosome 6  ;
 Concours général agricole ;
 conditions générales d'achat.

CGA est un code qui peut faire référence à :
 .

CGA est un codon, qui signifie :
 arginine, selon le code génétique.

Code IATA des aéroports